

Localidades 

 Long Beach (Ontário)

 Long Beach (Califórnia)
 Long Beach (Indiana)
 Long Beach (Minnesota)
 Long Beach (Mississippi)
 Long Beach (Nova Iorque)
 Long Beach (Washington)

Desambiguações de topônimos